Piscu ist der Rufname des spanischen Fußballspielers Adrián López Rodríguez.

Außerdem ist Piscu der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Piscu (Galați), Gemeinde im Kreis Galați
 Piscu (Ilfov), Dorf im Kreis Ilfov